Марин Драгня ( ) — румынский футболист, игрок сборной Румынии.

Карьера 
В составе бухарестского «Динамо» он провел 16 матчей и забил 2 гола в Кубке европейских чемпионов. В 1984 году он дошел до полуфинала этого соревнования, но был выбит английским клубом «Ливерпуль».

Марин Драгня сыграл 5 матчей на международном уровне за сборную Румынии, дебютировав, когда тренер Мирча Луческу использовал его в матче 1:1 против Испании на Евро-1984. Следующий матч он провел также на Евро-1984, проиграв 2:1 против Западной Германии. Последние три матча Драгнеа были товарищескими: 1:1 против Израиля, 1:1 и 0:0 против Ирака.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Прогресул»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Фарул»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Тренеры ФК «Униря» Урзичени